Blaues Album oder Blue Album steht für folgende Musikalben:

 Blaues Album der Beatles, siehe 1967–1970
 SpongeBob – Das blaue Album von SpongeBob bzw. Santiago Ziesmer
 Weezer (The Blue Album) von Weezer
 Lukas Graham (Blue Album) von Lukas Graham